

Australie 
 , un quartier de Toowoomba.

États-Unis 
 Harristown, un village du comté de Macon dans l'Illinois.
 ,  une communauté du comté de Washington dans l'Indiana.
 , un township du comté de Walsh dans le Dakota du Nord.
 Harristown Township, un township du comté de Macon dans l'Illinois.

Irlande 
 , un townland du comté de Kildare.

Homonymie de townships